Mike Phillips lub Michael Phillips:
 Mike Phillips (ilustrator) – brytyjski ilustrator
 Mike Phillips (koszykarz) – amerykański koszykarz
 Michael Phillips (łyżwiarz) – brytyjski łyżwiarz figurowy
 Mike Phillips (pisarz) – brytyjski pisarz
 Michael Phillips (producent) – amerykański producent filmowy, laureat Oscarów
 Mike Phillips (rugbysta) – walijski rugbysta

Zobacz też